Bugri ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Bugri (* 1968), deutscher Schauspieler und Theaterdarsteller
 Francis Bugri (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Sam Bugri (* 1943), ghanaischer Leichtathlet